Каризалиљо има више значења:

 Каризалиљо (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Каризалиљо (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Каризалиљо (Едуардо Нери), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Каризалиљо (Акатепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Каризалиљо (Хучитан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Каризалиљо (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Каризалиљо (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Каризалиљо (Китупан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Каризалиљо (Санта Марија Јукуити), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Каризалиљо (Чијаутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Каризалиљо (Толиман), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Каризалиљо (Тлалтенанго де Санчез Роман), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику